Politieke Partij Radikalen, een voormalige Nederlandse politieke partij
Pest bij kleine herkauwers (peste des petits ruminants), een dierziekte
Portland Pattern Repository, de eerste wiki
Prior permission required, een regel in de privévliegerij
PPR (software), een printerspooler 
Peter Paul Rubens, kunstschilder